Дюнън Кнут е персонаж и главен герой в научно фантастичната манга Appleseed. Заедно с партньора си Брариъс Хекатонхейри е един от най-важните членове на ESWAT. Позната е с лошия си характер и липсата на търпение в някои ситуации. Дюнън е ценена от партньорите си, заради професионализмът си и точната приценка.

Като член на ESWAT е специалист по боравенето с оръжия, манипулации на взривни устройства и ръкопашен бой. Освен това е и много добър пилот на Лендмейт. Според Appleseed Databook борави еднакво добре и с двете ръце. В манга поредицата, Брариъс е киборг още преди тя да доиде в Олимпус, а Дюнън изгубва едно око при инцидент в четвърта глава.

Тя е от смесен произход, по ирония нито един японски.

Анимационни герои